World Cyber Games 2007 (сокращенно WCG 2007) — восьмые по счёту соревнования World Cyber Games, прошедшие с 3 по 7 октября 2007 года в американском городе Сиэтле штата Вашингтон. Это вторые игры WCG на территории США. В соревнованиях приняли участие более 700 участников из 74 стран. Призовой фонд составил 448,000$.

Страны-участницы 
В соревнованиях приняли участие игроки из 74 стран.

Официальные игры 

Соревнования проводились по 12 дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike: 1.6 (5 на 5)
  Gears of War (4 на 4)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)
  Command & Conquer 3: Tiberium Wars (1 на 1)
  Age of Empires III: The WarChiefs (1 на 1)

Спортивные симуляторы:
  FIFA Soccer 2007 (1 на 1)
  Carom3D (1 на 1)
  Tony Hawk’s Project 8 (1 на 1)

Автосимуляторы:
  Need for Speed: Carbon (1 на 1)
  Project Gotham Racing 3 (1 на 1)

Файтинг:
  Dead or Alive 4 (1 на 1)

Результаты

Медальный зачёт

Примечания

См. также 
 WCG RU Preliminaries 2007 — Российские отборочные

Ссылки 
 WCG Russia — Официальный сайт Российских отборочных.
 WCG — Официальный сайт World Cyber Games.

2007
Октябрь 2007 года
2007 год в штате Вашингтон